Hugessen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1926-2008), sportif de voile olympique canadien
 (né en 1933), juge canadien

Voir aussi

Homonymie de patronyme